In de provincie Friesland zijn drie plaatsen met de naam Oudega (Fries: Aldegea):
 Oudega (De Friese Meren)
 Oudega (Smallingerland)
 Oudega (Súdwest-Fryslân)